Расселл, Чарльз (1884—1957) — австралийский регбист, олимпийский чемпион.
 Расселл, Чарльз (1903—1989) — американский политик, член Палаты представителей, 20-й губернатор Невады.
 Рассел, Чарльз Марион (1864—1926) — американский художник, скульптор, писатель, ковбой и траппер.
 Расселл, Чарльз Тейз (1852—1916) — основатель религиозного движения Общество Исследователей Библии.